Luka Pintar je lahko:
 Luka Pintar (literat)
 Luka Pintar (zdravnik)